Schachbundesliga 2011/12 steht für:

 Schachbundesliga 2011/12, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2011/12 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2011/12 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2011/12 (Österreich, Frauen), österreichische Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2011/12 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga